Brezovica (Gradina), een plaats in de Kroatische gemeente Gradina
 Brezovica (Ub), een plaats in de Servische gemeente Ub
 Brezovica (okres Sabinov), een gemeente in Slowakije
 Brezovica (okres Tvrdošín), een gemeente in Slowakije
 Brezovica (gemeente in Slovenië), een gemeente in Slovenië
 Brezovica (Kosovo), een wintersportplaats in Kosovo
 Brezovica (Zagreb), een wijk in Zagreb

Plaatsen in verschillende gemeenten in Slovenië:
 Brezovica (Velika Polana)
 Brezovica (Šmarješke Toplice)
 Brezovica (Radovljica) 
 Brezovica (Hrpelje - Kozina)